Мануэла Аркури (; род. 8 января 1977, Ананьи) — итальянская актриса и фотомодель.

Биография 
Мануэла Аркури родилась в 1977 году в Ананьи и выросла в Латине. Её отец родом из провинции Кротоне в Калабрии, а мать — из города Авеллино в Кампаньи. В 14 лет Аркури стала профессиональной моделью, участвовала в фотосессиях, модных показах и конкурсах красоты.

Аркури училась в Академии драматического искусства в Риме. Её актёрская карьера началась с небольшой роли в комедийном фильме Леонардо Пьераччиони «Лауреаты». В конце 1990-х последовала череда комедийных фильмов, где Аркури играла второстепенные роли, в которых упор делался на её внешность. Параллельно с актёрской карьерой работая моделью, снимаясь в откровенных фотосессиях и рекламе купальников, актриса в основном рассматривалась режиссёрами как эффектная красотка, способная привлечь к фильму мужскую аудиторию. Ярким примером такого подхода стал комедийный фильм Bagnomaria режиссёра Джорджио Панариелло.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Аркури снялась в нескольких испанских фильмах: криминальной драме «В поисках Шахерезады» (из цикла о детективе Пепе Карвальо), костюмированной драме «Безумие любви» и триллере «Дело ведьмы». Вершиной её модельной карьеры стала эротическая фотосессия для календаря журнала Panorama в 2001 году, которую проводил известный фотограф Конрад Годли на фоне сицилийских пейзажей. В начале 2000-х годов Аркури практически отошла от работы в кино и стала больше сниматься в телевизионных проектах. Широкую известность ей принесла одна из главных ролей в популярном в Италии телесериале «Карабинеры». В нём она на протяжении нескольких лет играла офицера итальянской полиции Паолу Витали, вокруг профессиональной деятельности и личной жизни которой строилась большая часть сюжета.

Личная жизнь 
Мануэле Аркури приписывали романы с футболистами Франческо Тотти и Франческо Коко, олимпийским чемпионом по фехтованию Альдо Монтано. С 2010 года Аркури помолвлена с Джованни Ди Джанфранческо. В октябре 2013 года пара объявила, что ждёт ребёнка. 8 мая 2014 года Аркури родила сына, которому дали имя Маттиа.

Старший брат Мануэлы, Серджио Аркури, также является актёром. Вместе с сестрой он снялся в четырёх телесериалах.

Фильмография 
 Кино

  — L’ultimo concerto
  — Лауреаты / I laureati
  — I buchi neri
  — Свадебные путешествия / Viaggi di nozze — Мара
  — Gratta e vinci
  — Uomini senza donne
  — Трещина во времени / A spasso nel tempo
  — Потерянные сердца / Cuori perduti
  — На краю солнца / Finalmente soli
  — Bagnomaria
  — Я хочу остаться под кроватью / Voglio stare sotto al letto
  — Teste di cocco
  — В свободном беге / A ruota libera
  — Безумие любви / Juana la Loca — Беатрис
  — Дело ведьмы / Cosa de brujas — Мария

 Телевидение

  — Disokkupati (телесериал)
  — Anni '60 (телесериал)
  — Пепе Карвальо (телесериал) — Шахерезада
 — — Карабинеры / Carabinieri (телесериал) — Паола
  — Con le unghie e con i denti (телефильм)
  — Мадам / Madame (телефильм)
  — Империя / Imperia, la grande cortigiana (телефильм) — Империя
  — Carabinieri — Sotto copertura (телефильм) — Паола
  — Королева цветов / Regina dei fiori (телефильм) — Регина
  — Честь и уважение / L’onore e il rispetto (мини-сериал) — Нелла
  — Donne sbagliate (телефильм)
  — Io non dimentico (телефильм) — Анджела
  — Mogli a pezzi (телесериал)
  — So che ritornerai (телефильм)
  — Катерина и её дочери / Caterina e le sue figlie 3 (телесериал) — Морена
  — Грех и стыд / Il peccato e la vergogna (телесериал) — Кармен Табакки
  — Sangue caldo (мини-сериал)
  —  / Pupetta — Il coraggio e la passione (мини-сериал) — Пупетта Мареска
  — Il bello delle donne… alcuni anni dopo — Джессика

Примечания

Ссылки 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Италии